Rassemblement pour la République, een Franse gaullistische politieke partij, sinds 2002 opgegaan in de Union pour un Mouvement Populaire
 Rechtspersonenregister, een register van werkgevers
 Rijnvaartpolitiereglement, reglement met vaarregels geldend op onder andere de Rijn